A 8. női sakkvilágbajnokságot 1949. december 19. – január 18. között rendezték meg a Szovjetunióban, Moszkvában, a Vörös Hadsereg Központi Klubjában. A versenyre 12 ország 16 versenyzőjét hívta meg a versenyt szervező Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE). Ez volt az első olyan női sakkvilágbajnokság, amelyen a Szovjetunió versenyzői is részt vettek. A FIDE által kinyilvánított cél az volt, hogy a második világháború idején, 1944-ben, London német bombázása alatt meghalt női sakkvilágbajnok Vera Menchik helyett új világbajnokot avassanak. A versenyt Ljudmila Rugyenko nyerte.

A verseny lefolyása 
A 16 résztvevő között körmérkőzés formájában dőlt el a cím sorsa. Az első helyért a négy szovjet versenyző között folyt nagy küzdelem, melyből Ljudmila Rugyenko került ki győztesen, ezzel ő lett a sakktörténelem második női világbajnoka, egyben ő szerezte meg a Szovjetunió első női sakkvilágbajnoki címét. A második és harmadik helyen két későbbi világbajnok: Olga Rubcova és Jelizaveta Bikova végzett.

A versenyen a magyar színeket Lángos Józsa képviselte, aki az erős mezőny közepén, a 10. helyen végzett.

A végeredmény:

{| class="wikitable"
! !! Versenyző!!Ország !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! Pont !! S–B.
|- bgcolor="#ccffcc"
| bgcolor="gold"| 1 || Ljudmila Rugyenko|| || - || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 11½ || 
|-
| bgcolor="silver"| 2 || Olga Rubcova|| || 0 || - || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 10½ || 
|-
| bgcolor="cc9966"| 3 || Jelizaveta Bikova|| || 0 || 0 || - || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 10 || 68.25
|-
| 4 || Valentyina Belova || || ½ || 0 || ½ || - || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 || 67.75
|-
| 5 || Edith Keller-Herrmann|| || ½ || ½ || 0 || 0 || - || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 62.00
|-
| 6 || Eileen Betsy Tranmer|| || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || - || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 9½ || 61.75
|-
| 7 || Chantal Chaudé de Silans|| || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || - || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 60.00
|-
| 8 || Fenny Heemskerk|| || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || - || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 8 || 
|-
| 9 || Clarice Benini|| || 0 || ½ || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || - || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 7 || 
|-
| 10 || Lángos Józsa|| || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || - || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 6 || 44.25
|-
| 11 || María Teresa Mora|| || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || - || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 6 || 38.75
|-
| 12 || Gisela Kahn Gresser|| || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || 1 || 0 || 0 || 1 || 5 || 32.50
|-
| 13 || Nina Grushkova-Belska|| || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || - || ½ || 1 || ½ || 5 || 32.50
|-
| 14 || Mona May Karff|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 1 || ½ || - || 1 || 1 || 5 || 21.00
|-
| 15 || Ingrid Larsen|| || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || - || 1 || 4½ || 
|-
| 16 || Róża Herman|| || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || 0 || - || 3 || 
|}

Jegyzetek

Források 
Женский шахматный чемпионат мира. Бюллетень Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете министров СССР. Издание газеты «Вечерняя Москва». № 1—15
World Chess Championship (Women) 1949–50 Title Tournament 
Campeonato Mundo femenino Moscú 1950

További információk 
 Sunnucks, Anne (1976). The Encyclopaedia of Chess (2nd Ed.). Hale. pp. 505–544. .
Az 1950-es női sakkvilágbajnokság mind a 120 játszmája a 365Chess.com-on

Sakkvilágbajnokságok
Sakkvilágbajnokság